La caccia con il felino è un'attività venatoria basata sull'impiego di felini come il ghepardo o il leopardo.

Collegamenti esterni

Caccia